Berzdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Berzdorf (Wesseling), Stadtteil von Wesseling, Nordrhein-Westfalen
 Berzdorf auf dem Eigen, abgebaggerter Ort im Eigenschen Kreis, Sachsen

in Polen:
 Berzdorf, Dorf in der Landgemeinde Ziębice, siehe Bożnowice

in Tschechien:
 Berzdorf, Gemeinde im Okres Liberec, siehe Pertoltice u Frýdlantu
 Berzdorf, Stadtteil von Liberec, siehe Ostašov (Liberec)
 Ober Berzdorf, Stadtteil von Liberec, siehe Horní Suchá (Liberec)
 Ober Berzdorf, Stadtteil von Pertoltice, siehe Horní Pertoltice
 Neu Berzdorf, Stadtteil von Pertoltice, siehe Nové Pertoltice
 Nieder Berzdorf, Stadtteil von Hrádek nad Nisou, siehe Dolní Suchá (Hrádek nad Nisou)
 Nieder Berzdorf, Stadtteil von Pertoltice, siehe Dolní Pertoltice

Berzdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Franziskus Berzdorf (* 1953), deutscher Benediktiner und Abtpräses der Beuroner Kongregation

Siehe auch:
 Berzdorfer Bach
 Berzdorfer See in der Oberlausitz, Sachsen
 Bertsdorf-Hörnitz, Gemeinde im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Bertsdorf